Турнир по кёрлингу на зимней Универсиаде 2011 года прошёл с 27 января по 6 февраля в турецком городе Эрзурум. Кёрлингисты (и мужчины, и женщины) разыграли награды Универсиады 4-й раз в истории. Все матчи турнира прошли на арене «Milli Piyango Curling Arena».

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят напрямую в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за 4-е место и выход в плей-офф.

Тай-брейк 
  11:7

Плей-офф

Итоговая квалификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая квалификация

Ссылки 
 Мужской турнир -- Кёрлинг на зимней Универсиаде 2011 на сайте ВФК
 Женский турнир -- Кёрлинг на зимней Универсиаде 2011 на сайте ВФК
 Результаты мужского и женского турниров по кёрлингу -- Зимняя Универсиада 2011 на сайте FISU

Зимняя Универсиада 2011
2011
Зимняя Универсиада 2011
2011 год в кёрлинге